Wacław Gołębiowski (1886−1915) − sierżant Legionów Polskich, kawaler Orderu Virtuti Militari.
 Wacław Gołębiowski (1913–1985) – biskup Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.